Kardæsk kan henvise til flere artikler:

 Kardæsk (børste) – en stiv børste til at strigle bl.a. heste
 Kardæsk (våben) – et hylster og projektil til svært skyts
 Kardæsk (værktøj) – et langt smalt bræt med håndtag, der i murerfaget bl.a. anvendes til afretning af pudslag mm. Gammel stavemåde kan være kadetske, kardesche eller lignende.